Diss (rap), straattaal voor belediging
 Diss (Engeland), een plaats in het bestuurlijke gebied South Norfolk in het Engelse graafschap Norfolk